-{T|sr:Списак ликова серије Ред и закон;sr-ec:Списак ликова серије Ред и закон;sr-el:Spisak likova serije Red i zakon}-
Америчка телевизијска полицијско-процедурална и правна драма Ред и закон прати случајеве скупине полицијских детектива и тужилаца који представљају јавне користи у правосудном саставу. Серија је позната по променљивој главној постави, а већина чланова изворне главне поставе напустила је серију током првих пет сезона.5.07 Ипак, Ден Флорек тумачио је своју улогу капетана Доналда Крејгена и у огранку серије Ред и закон: Одељење за специјалне жртве од 1999. до 2015. године, а Крис Нот своју детектива Мајка Логана у огранку Ред и закон: Злочиначке намере од 2005. до 2008. године. Чланови који су највише били у главној постави изворне серије су: Стивен Хил као окружни тужилац Адам Шиф (1990−2000), Џери Орбак као детектив Лени Бриско (1992−2004), Ш. Епата Меркерсон као поручница Анита ван Бјурен (1993−2010), Сем Вотерстон као извршни помоћник окружног тужиоца/окружни тужилац Џек Мекој (1994−2010, 22) и Џеси Л. Мартин као детектив Ед Грин (1999−2008). Чланови који су до година играли епизодне улоге су: Џон Фиоре као детектив Тони Профаћи (1990−1998), Лесли Хендрикс као др. Елизабет Роџерс (1992−2010) и Џ. К. Симонс као др. Емил Скода (1997−2004 и 2010).

Ликови

Полицијски службеници

Наредници

Старији детективи

Млађи детективи

Надређени

Тужиоци

Извршни помоћници окружног тужиоца

Помоћници окружног тужиоца 

У епизоди "Ми волимо Мајка" 7. сезоне 1997. године, Кејлеб Даф је увршћен као помоћник Адама Шифа (окружног тужиоца) и Џона Џ. Мекоја (извршног помоћника окружног тужиоца) иако се никада није појавио на екрану.

Окружни тужиоци

Остали главни ликови

Епизодни ликови

Полицијски службеници

Званичници полиције

Детективи 27. испоставе

Истражитељи Јединице за место злочина/криминалистчики техничари

Специјалисти судске медицине

Помоћници специјалисте судске медицине

Психолози

Заступници

Судије

Судије на читању оптужнице

Судије на суђењу

Судије жалбеног суда

Спољашње везе 

Ред и закон (ТВ серија)